Muchambiet Kuatbiek (ros. Мухамбет Куатбек; ur: 2 stycznia 1997) – kazachski zapaśnik walczący w stylu wolnym. Siódmy w Pucharze Świata w 2018. Mistrz igrzysk młodzieży w 2014. Trzeci na MŚ kadetów w 2014 roku.

Przypisy 

Kazachscy zapaśnicy
Urodzeni w 1997